Paradiesapfel steht für:

 Paradeiser (Tomate) 
 Weißer Winter-Calville, eine Apfelsorte (umgangssprachlicher Name)
 Grapefruit (wenig verbreitete Bezeichnung)
 Granatapfel
 ein mit roter Zuckermasse überzogener Apfel an einem Holzstäbchen, auch Kirmes-Paradiesapfel oder Liebesapfel, wird vor allem auf Volksfesten oder Jahrmärkten angeboten